En el llenguatge dels videojocs, una recompensa, també conegut a vegades com a trofeu o un desafiament, és una meta diferida fora dels paràmetres d'un joc.

A diferencia dels sistemes de missions o nivell que solen definir els objectius d'un videojoc i tenen un efecte directe en el joc, la gestió de recompenses es duen a terme fora de l'ambient del joc.

Propòsit i motivació 
Les recompenses s'inclouen dins dels jugadors per expandir la longitud del títol i oferir als jugadors, no simplement completar el joc, sinó també trobar tots els seus secrets. Són desafiaments arbitraris establerts per al jugador. Aquests logros o recompenses poden coincidir amb els objectius inherents del joc en si, com completar un nivell, amb els objectius secundaris,... o també poden ser independents dels objectius primaris o secundaris del joc, com jugar un número de vegades, veure un vídeo, completar un nivell amb una certa quantitat de temps. Alguns logros poden referir-se a altres logros; alguns jocs tenen una recompensa que requereix que el jugador hagi guanyat altres.

A diferencia dels secrets. que tradicionalment tenen algun tipus de benefici directe per al jugador com per exemple característiques addicionals de joc, els desafiaments amb recompensa permet que siguin complerts sense necessitat d'oferir un benefici o una característica especial als jugadors. A més a més, són obtinguts generalment fora de l'entorn de joc i formen part del perfil en línea del jugador (Gamertag per Live Anywhere de Microsoft, tant pels títols de Xbox 360 y Games for Windows - Live suporten jocs per PC, PSN ID per PlayStation Network (PSN)) o per un personatge en particular (els punts de les recompenses en World of Warcraft). La motivació pel jugador per obtenir recompenses, radica en la maximització de la seva pròpia puntualització i obtenir el reconeixement per la seva constància.